Pierre Lepautre (1648–1716), een Frans graveur
 Pierre Lepautre (1659–1744), een Frans beeldhouwer